Того року турнір проводився вперше.  

Ірина-Камелія Бегу і Марія Ірігоєн виграли титул, у фіналі перемігши пару Юханна Ларссон і Шанелль Схеперс з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Rio Open, жінки, парний розряд
2014, жінки, парний розряд